Tiburcio hace referencia a varios artículos:

Personas

Hombres 
 Tiburcio Aldao, (Ciudad de Santa Fe, Argentina, agosto de 1815 – Santa Fe, junio de 1871), político argentino que se ejerció diversos cargos públicos en la Provincia de Santa Fe.
 Tiburcio Arnaiz, (Valladolid, 11 de agosto de 1865 - Málaga, 18 de julio de 1926), sacerdote jesuita español, beato de la Iglesia Católica.
 Tiburcio Benegas, (1844 - 1908), político, precursor de la industria vitivinícola, diplomático y empresario argentino.
 Tiburcio Carías Andino, (Tegucigalpa, 15 de marzo de 1876 - 23 de diciembre de 1969), abogado, catedrático, político, militar y trigésimo octavo presidente de la República de Honduras.
 Tiburcio Díaz Carrasco, (Lominchar, 16 de julio de 1896 - México, ?).
 Tiburcio Fernández Ruiz, (Chiapas, 1887 - 1950), militar y político mexicano.
 Tiburcio Garza Zamora, (Reynosa, 1900 - ?), militar mexicano.
 Tiburcio Gómez, (San Fernando, provincia de Buenos Aires, 1805 - Montevideo, 14 de agosto de 1892), patriota argentino, uno de los llamados Treinta y Tres Orientales.
 José Tiburcio López Constante, (Mérida, Yucatán, ? - Nueva Orleans, Luisiana, 1858), político mexicano.
 Tiburcio Mena Osorio, (Valladolid, Yucatán, 1862 - Izamal, Yucatán, 1945), educador mexicano.
 Tiburcio Montiel, (Ciudad de Oaxaca, 1830 - México, D. F., 30 de noviembre de 1885), general y abogado mexicano.
 Tiburcio Osácar, (Berriosuso, 1869 - Ibero, agosto de 1936), político y editor español de ideología socialista.
 Tiburcio Padilla, (San Miguel de Tucumán, julio de 1835 – íd., diciembre de 1915), médico y político argentino.
 Tiburcio Padilla (ministro), (Buenos Aires, 24 de septiembre de 1893 - 1 de julio de 1963) médico, docente y político argentino.
 Tiburcio Pérez Cuervo, (Oviedo, 1785 - Madrid, 1841), arquitecto español.
 Tiburcio Pérez de Castañeda y Triana, (Pinar del Río, Cuba, 8 de octubre de 1856 - La Habana, 26 de noviembre de 1939), médico, abogado, profesor, político, periodista y empresario español.
 Tiburcio de Redín y Cruzat, (Pamplona 1597 - La Guaira, Venezuela, 1651), militar y marino español, en su juventud y, más adelante, monje capuchino, uno de los grandes impulsores de las misiones venezolanas.

Mujeres 
 Tiburcia Haedo, (Córdoba, Virreinato del Río de la Plata, 11 de agosto de 1767 - Luján, provincia de Buenos Aires, 16 de febrero de 1839), patriota argentina.

Además 
 (4349) Tibúrcio, asteroide